Kumari steht für:
 Kumari, Inkarnation der hinduistischen Göttin Durga im Nepal

Kumari ist der Familienname folgender Personen:
 Babita Kumari (* 1989), indische Ringerin
 Geeta Kumari (* 1988), indische Ringerin
 Meena Kumari (1932–1972), indische Schauspielerin
 Pratima Kumari (* 1976), indische Gewichtheberin
 Reena Kumari (* 1984), indische Bogenschützin 
 Sabitha Kumari, indische Politikerin
 Sahana Kumari (* 1982), indische Hochspringerin
 Sandeep Kumari (* 1992), indische Diskuswerferin
 Sugandha Kumari (* 1996), indische Leichtathletin
 Sugandika Kumari (* 1990), sri-lankische Cricketspielerin

Kumari (ukrainisch Кумарі) ist der Name folgender Orte:
 Kumari (Perwomajsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk
 Kumari (Wradijiwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka

Siehe auch:
 Kumar, indischer Vor- und Familienname